Bo Göransson kan avse någon av följande:

Bo Göransson (företagare) (född 1938), svensk företagsledare
Bo Göranzon (född 1941), svensk informatiker och professor emeritus
Bo Göransson (född 1942), svensk ämbetsman